Mount Wilson () se poate referi la:

Antarctica
Mount Wilson (Antarctica)

Australia
 Wilsons Peak

Canada
 Mount Wilson (Alberta)
 Mount Wilson (British Columbia)
 Mount Wilson (Yukon)

SUA

 Mount Wilson (Alaska)
 Mount Wilson (Alabama)
 Mount Wilson (Arizona)
 Mount Wilson (Arkansas)
 Mount Wilson (California)
 Mount Wilson (Colorado)
 Mount Wilson (Georgia)
 Mount Wilson (Idaho)
 Mount Wilson (Kentucky)
 Mount Wilson (Massachusetts)
 Mount Wilson (Montana)
 Mount Wilson (Nevada)
 Mount Wilson (New Mexico)
 Mount Wilson (New York)
 Mount Wilson (North Carolina)
 Mount Wilson (Oregon)
 Mount Wilson (Tennessee)
 Mount Wilson (Texas)
 Mount Wilson (Utah)
 Mount Wilson (Vermont)
 Mount Wilson (Virginia)
 Mount Wilson (Washington)
 Mount Wilson (West Virginia)
 Mount Wilson (Wyoming)